Heise er et tysk efternavn, der henviser til bland andre:

 Arnold Heise
 Carl Johan Heise
 Else Heise
 Georg Arnold Heise
 Henriette Heise
 Lotte Heise
 Peter Heise